Kalveram ist der Familienname folgender Personen:

 Esther Kalveram (* 1966), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Wilhelm Kalveram (1882–1951), deutscher Betriebswirt